Теронес има више значења:

 Теронес, Сангре де Кристо (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Теронес (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Теронес (Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику